Runcorn FC Halton (celým názvem: Runcorn Football Club Halton) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Runcorn v nemetropolitním hrabství Cheshire.

Založen byl v roce 1918 pod názvem Highfield and Camden Tanneries RC, o rok později byl přejmenován na Runcorn FC. V sezóně 1981/82 zvítězil v Alliance Premier League, což byl největší úspěch v klubové historii. V roce 2001 byl uzavřen stadion Canal Street, na kterém klub hrával od jeho založení. "The Linnets" se tak museli nuceně přestěhovat do nedalekého města Widnes, což přineslo i změnu názvu na Runcorn FC Halton. Klub zde také v roce 2006 zanikl, a to kvůli finančním problémům spojených s přesunem mimo své sídelní město. Po zániku byl fanoušky založen nový klub Runcorn Linnets FC.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Canal Street s kapacitou 11 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1918 – Highfield and Camden Tanneries RC (Highfield and Camden Tanneries Recreation Club)
 1919 – Runcorn FC (Runcorn Football Club)
 2001 – Runcorn FC Halton (Runcorn Football Club Halton)
 2006 – zánik

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 1938/39
 FA Trophy
 Finále: 1985/86, 1992/93, 1993/94

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1919–1968: Cheshire County League
 1968–1981: Northern Premier League
 1981–1986: Alliance Premier League
 1986–1996: Conference National
 1996–2004: Northern Premier League (Premier Division)
 2004–2005: Conference North
 2005–2006: Northern Premier League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database - RUNCORN 
 Profil klubu na Football Club History Database - RUNCORN HALTON 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1918
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2006
Cheshire